Osoby o tym nazwisku:
 Ajzar Akmatow – kirgiski piłkarz
 Tasztanbek Akmatow – radziecki i kirgiski polityk